Максимівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Максимівська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Максимівська сільська рада — Полтавська область, Карлівська районна рада
 Максимівська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район
 Максимівська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район
 Максимівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район
 Максимівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район